Synagoga Friedlandera przy ulicy Nowy Świat 20
 Synagoga Friedlandera przy ulicy Nowy Świat 38